Беццина () — мальтийская фамилия итальянского происхождения. Известные носители:

 Беццина, Джанлука (род. 1989) — мальтийский певец, представивший Мальту на конкурсе песни «Евровидение 2013».
  (род. 1980) — мальтийский снукерист.
  (род. 1994) — мальтийский футболист.
  (род. 1995) — мальтийский легкоатлет.
  (род. 1985) — мальтийская дзюдоистка.
 Беццина, Ранье — президент мальтийского футбольного клуба Хибернианс.
  (род. 1987) — мальтийский футболист.
  (род. 1977) — мальтийская спортивный стрелок.
  — мальтийский политик.